Coldstream peut faire référence à :

Personnalités 
 William Coldstream (1908-1987), un peintre et enseignant britannique.

Toponymes 
Codlstream, une localité située au Cap-Oriental, en Afrique du Sud.
Codlstream, un "burgh" (une sorte d'équivalent écossais du borough) frontalier de l'Écosse le long de la rivière Tweed.
Coldstream, une banlieue de Melbourne, en Australie ;
Coldstream, une ville de la Colombie-Britannique, au Canada ;
Coldstream, une ville de l'Ontario, au Canada ;
Coldstream, un district de services locaux du Nouveau-Brunswick, au Canada ;
Coldstream, une ville de la Nouvelle-Écosse, au Canada ;
Coldstream, une ville du Kentucky, aux États-Unis.

Autres 
 Les Coldstream Guards sont un régiment de l'armée britannique, originaires de Coldstream (Écosse).